Список фараонов — список правителей Древнего Египта, традиционно называемых «фараонами». В начале перечня находятся правители, известные сегодняшней египтологии в додинастический период — конец IV тысячелетия до н. э. Заканчивается список с началом эллинистического периода — завоевание страны Александром Македонским в 332 году до н. э. Также имеется раздел посвящённый мифическим правителям-богам, изначально властвовавшим над страной согласно представлениям древнеегипетской религии.

Проблема написания имён. В списке имена фараонов даны по источникам, авторы которых передают их наиболее традиционные формы, появившееся в результате произвольного, так называемого, «школьного» прочтения. Связано это с тем, что оригинальное написание имени каждого фараона бывает многовариантно и часто транскрибируются лишь в теории, которая с течением времени развивается и обновляется. Фонетика египетского языка изучена плохо, что также может приводить к нескольким вариантам огласовки некоторых имён. В списке не указана разбивка имён фараонов согласно титулатуре — «Хорово Имя», «Небти Имя», «Золотое Имя», «Тронное Имя» и «Личное Имя» (см. титулатуру каждого фараона в отдельной статье о нём).

Проблема хронологии. Приведённые в настоящем списке даты относительны, при этом, обычно, чем древнее правление фараона, тем меньшая точность у указанной даты. Многие исследователи-египтологи имеют свои взгляды на время правления различных фараонов или границы исторических периодов. В данном списке, в основном, используются три работы по хронологии: «Хронология древнего мира» Э. Бикермана, «Хронология фараонов Египта» немецкого египтолога Ю. фон Бекерата и «Хронология Древнего Египта» — наиболее современная обобщённая работа по египетской хронологии под редакцией Э. Хорнунга, Р. Краусса и Д. Уорбертона (около двадцати авторов в издании 2006 года).

Современная система хронологии несовершенна, и в ней встречаются разногласия более чем в 150 лет, но постепенно уровень неточностей и ошибок снижается. Самой ранней, из абсолютно точных дат, можно считать 664 год до н. э. — ассирийское вторжение в Египет, зафиксированное во многих классических источниках. Сегодня исследователи Египта применяют «относительные» способы датирования, такие как «последовательная» или «серийная» датировка, в ходе которой археологические артефакты располагаются в определённом порядке, относительно друг друга, в зависимости от стиля, материалов и расположения в слоях раскопок. Также учёные могут пользоваться методом текстуальных ссылок, а иногда применяют научно-технические способы датировки: радиоуглеродный и термолюминесцентный анализы, дендрохронологию.

Списки фараонов древности. Жители Древнего Египта пользовались системой датировки, в которой конкретные даты привязывали к важным событиям и годам правления того или иного фараона, так называемым «царственным годам», а с каждым новым фараоном обнуляли датировку. Сейчас неизвестно, всегда ли древнеегипетские писцы использовали в своих записях календарь из 365 дней (или они могли иметь в виду немного более длинный солнечный год), неизвестна практика фиксирования соправлений, когда фараоны и их наследники в течение короткого периода правили совместно (неясно, как считали эти соправления, и вообще учитывали их или нет), упоминаемые даты астрономических событий, которые могут показаться неоспоримыми, всегда зависят от места, с которого велись наблюдения, а это почти всегда неизвестно или спорно. Таким образом складывались длинные перечни правителей, известные сейчас как «Царские списки», в которых практически каждая дата может быть поставлена под сомнение. Проблемой и задачей египтологов является включение этих разрозненных списков в современную хронологическую систему, для создания единой картины событий истории Древнего Египта. Наиболее известные сегодняшней науке «Царские списки»:
 «Палермский камень» ок. XXV в. до н. э. (Палермо, музей «Antonio Salinas»).
 «Саккарский список 1» — полустёртый перечень фараонов VI династии на крышке базальтового саркофага Анхесенпепи I — супруги фараона Пепи I, ок. XXIV—XXIII вв. до н. э.
 «Карнакский список», храм Ипет-Исут, Карнак, ок. XV в. до н. э. (Париж, музей Лувр).
 «Абидосский список 2», храм Сети I, Абидос, ок. XIII в. до н. э. (АРЕ, памятники около селения Эль-Араба-эль-Мадфуна).
 «Абидосский список 1» храм Рамсеса II, Абидос, ок. XIII в. до н. э. (Лондон, Британский музей).
 «Саккарский список 2», гробница зодчего Тунари, Саккара, ок. XIII в. до н. э. (Каир, Каирский египетский музей).
 «Туринский царский папирус» ок. XII в. до н. э. (Турин, Туринский египетский музей).
 Небольшое перечисление фараонов у Геродота в его «Истории», Книга II Эвтерпа, V в. до н. э.
 «Египтиака» Манефона, III в. до н. э.; не сохранилась, известна по цитированию некоторых античных и раннесредневековых авторов: Иосиф Флавий (I век), Секст Юлий Африкан (III век), Евсевий Кесарийский (III/IV века), Иоанн Малала («Хронография», VI век), Георгий Синкелл (VIII/IX века).

Мифические правители

Доисторический период 
 5000—3000 гг. до н. э.

Додинастический период

00 династия 
 периоды Негада IIc/d1,2 и Негада IIIa1,2 (менее 300 лет) — по Ф. Раффаэле

0 династия 
 периоды Негада IIIb1 и Негада IIIb2 (ок. 150 лет) — по Ф. Раффаэле
 до 3000 г. до н. э. (?) — по Э. Бикерману
 до 3032/2982 гг. до н. э. (ок. 150 лет) — по Ю. фон Бекерату

Династический период

Раннее царство 
Ряд египтологов, в современных работах по хронологии Древнего Египта (например Э. Хорнунг, Р. Краусс и Д. Уорбертон), относят к Раннему царству ещё и III династию. Это связано с тем, что раздел между Ранним и Старым царствами весьма условен. В данном списке, согласно наиболее устоявшейся в науке традиции, III династия отнесена к Старому царству.

 ок. 3000—2778 гг. до н. э. (ок. 222 лет) — по Э. Бикерману
 ок. 3032/2982—2707/2657 гг. до н. э. (ок. 325 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2900—2544+25 гг. до н. э. (ок. 356 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону (включают III династию)

I династия 
Согласно античной традиции, в сообщениях авторов цитирующих Манефона, длительность правления I династии 263 года — по Сексту Юлию Африкану и Иосифу Флавию, другой вариант 228 лет — по Евсевию Кесарийскому.

 ок. 3000—? гг. до н. э. (?) — по Э. Бикерману
 ок. 3032/2982—2853/2803 гг. до н. э. (ок. 179 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2900—2730+25 гг. до н. э. (ок. 170 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

II династия 
Согласно античной традиции, в сообщениях авторов цитирующих Манефона, длительность правления II династии 332 года — по Сексту Юлию Африкану и Иосифу Флавию.

 ?—ок. 2778 гг. до н. э. (?) — по Э. Бикерману
 ок. 2853/2803—2707/2657 гг. до н. э. (ок. 146 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2730—2593+25 гг. до н. э. (ок. 137 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

Старое (Древнее) царство 
 2778—2220 гг. до н. э. (558 лет) — по Э. Бикерману
 ок. 2707/2657—2170/2120 гг. до н. э. (ок. 423 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2543—2120+25 гг. до н. э. (ок. 423 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

III династия 
В данном списке, по наиболее устоявшейся в египтологии традиции, III династия включена в Старое царство. Однако, в современных работах по египетской хронологии, эта династия может быть отнесена и к Раннему царству (например у Э. Хорнунга, Р. Краусса и Д. Уорбертона).

 2778—2723 гг. до н. э. (55 лет) — по Э. Бикерману
 ок. 2707/2657—2639/2589 гг. до н. э. (ок. 68 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2592—2544+25 гг. до н. э. (ок. 48 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

IV династия 
 2723—2563 гг. до н. э. (160 лет) — по Э. Бикерману
 ок. 2639/2589—2504/2454 гг. до н. э. (ок. 135 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2543—2436+25 гг. до н. э. (ок. 107 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

V династия 
 2563—2423 гг. до н. э. (140 лет) — по Э. Бикерману
 ок. 2504/2454—2347/2297 гг. до н. э. (ок. 157 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2435—2306+25 гг. до н. э. (ок. 129 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

VI династия 
 2423—2263 гг. до н. э. (160 лет) — по Э. Бикерману
 ок. 2347/2297—2216/2166 гг. до н. э.(ок. 131 года) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2305—2150+25 гг. до н. э. (ок. 155 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

VII династия 
(некоторые исследователи с VII династии начинают отсчёт Первого переходного периода, в данном списке он начинается с IX династии)

VIII династия 
 2263—2220 гг. до н. э. (43 года) — по Э. Бикерману
 ок. 2216/2166-2170/2120 гг. до н. э. (ок. 46 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2150—2118+25 гг. до н. э. (ок. 32 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

Первый переходный период 
(некоторые исследователи начинают отсчёт Первого переходного периода не с IX, а с VII династии)
 2220—2070/40 гг. до н. э. (150/180 лет) — по Э. Бикерману
 ок. 2170/2120—2025/2020 гг. до н. э. (ок. 100/145 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2118—1980+25 гг. до н. э. (ок. 138 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

IX династия 
(также называется Гераклеопольской династией)

 2220—? гг. до н. э. (?) — по Э. Бикерману
 ок. 2170/2120—? гг. до н. э. (?) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2118—? гг. до н. э. (?) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

X династия 
(также называется Гераклеопольской династией)

 ?—2070/40 гг. до н. э. (?) — по Э. Бикерману
 ок. ?—2025/2020 гг. до н. э. (?) — по Ю. фон Бекерату
 ок. ?—1980+25 гг. до н. э. (?) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

Среднее царство 
 2160—1785 гг. до н. э. (375 лет) — по Э. Бикерману
 ок. 2119—1794/93 гг. до н. э. (ок. 325/326 лет) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 1980+16—1760 гг. до н. э. (ок. 220 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

XI династия 
(также называется Фиванской династией)
 2160—2000 гг. до н. э. (160 лет) — по Э. Бикерману
 2119—1976 гг. до н. э. (143 года) — по Ю. фон Бекерату
 ок. 2080—1940+16 гг. до н. э. (ок. 140 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

XII династия 
 2000—1785 гг. до н. э. (215 лет) — по Э. Бикерману
 1976—1794/93 гг. до н. э. (182/183 года) — по Ю. фон Бекерату
 1939+16—1760 гг. до н. э. (ок. 179 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

Второй переходный период 
 1785—1580 гг. до н. э. (205 лет) — по Э. Бикерману
 1794/1793—1550 гг. до н. э. (243/244 года) — по Ю. фон Бекерату
 1759 — ок. 1539 гг. до н. э. (ок. 220 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

XIII династия 
 1785—? гг. до н. э. (?) — по Э. Бикерману
 1794/1793—1648/1645 гг. до н. э. (146/148 лет) — по Ю. фон Бекерату
 1759 — ок. 1630 гг. до н. э. (ок. 129 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону

Рахотеп

XIV династия 
(местные правители различных областей Нижнего Египта, современники фараонов 2-й половины XIII династии)

 династия указана без дат (?) — по Э. Бикерману
 ?—1648/1645 гг. до н. э. (?) — по Ю. фон Бекерату
 династия указана без дат (?) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону
 76 фараонов из Ксоиса ( 184 года) — античный автор (кто?) цитируя Манефона
 ? ( 484 года) — Георгий Синкелл цитируя Манефона

XV династия 
(также называется гиксосской династией)
 Э. Бикерман указывает её совместно с XVI династией и без дат.
 1648/1645—1539/1536 гг. до н. э. (ок. 110 лет) — по Ю. фон Бекерату.
 ? — ок. 1530 гг. до н. э. (?) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону.

XVI династия 
(также называется Гиксосской династией или династией гиксосов-вассалов)
 Э. Бикерман указывает её совместно с XV династией и без дат.
 Ю. фон Бекерат указывает её без дат, замечая, что правила наряду с XV династией.
 Э. Хорнунг, Р. Краусс и Д. Уорбертон указывают её совместно с XVII династией, без точных дат.
Вероятно к этой династии относилось около 32-х незначительных фараонов, современников XV и/или XVII династий.

Абидосская династия

XVII династия 
 ?—1580 гг. до н. э. (?) — по Э. Бикерману.
 ок. 1645—1550 гг. до н. э. (ок. 100 лет) — по Ю. фон Бекерату.
 ?—1540 гг. до н. э. (?) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону.
К этой династии относят около 15 фараонов-египтян из Уасет (Фив), правивших одновременно с гиксосами.

Новое царство 
 1580—1085 гг. до н. э. (ок. 500 лет, включает XVIII, XIX, XX династии) — по Э. Бикерману.
 1550—1070/1069 гг. до н. э. (ок. 480 лет, включает XVIII, XIX, XX династии) — по Ю. фон Бекерату.
 ок. 1539—1077 гг. до н. э. (ок. 460 лет, включает XVIII, XIX, XX династии) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону.

XVIII династия 
 1580—1314 гг. до н. э. (ок. 265 лет) — по Э. Бикерману.
 1550—1292 гг. до н. э. (ок. 260 лет) — по Ю. фон Бекерату.
 ок. 1539—1292 гг. до н. э. (ок. 250 лет) — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону.
{| class="wikitable"
|-
! Фараон !! Изображение !! Правление!! Примечания
|-
| Яхмос I |||| 1550—1525 до н. э.|| 
|-
| Аменхотеп I ||
| 1525—1504 до н. э.|| 
|-
| Тутмос I ||
| 1504—1492 до н.э.|| 
|-
| Тутмос II |||| 1492—1479 до н. э.|| 
|-
| Хатшепсут (царица) ||
| 1479—1458 до н. э.|| 
|-
| Тутмос III |||| 1479—1425 до н. э.|| 
|-
| Аменхотеп II |||| 1428—1397 до н. э.|| 
|-
| Тутмос IV |||| 1397—1388 до н. э.|| 
|-
| Аменхотеп III |||| 1388—1351 до н. э.|| 
|-
| Аменхотеп IV / Эхнатон |||| 1351—1334 до н. э.|| 
|-
| Сменхкара ||

Предположительное изображение Семенхкары
| 1337—1333 до н. э.|| 
|-
| Тутанхатон / Тутанхамон ||
| 1333—1323 до н. э.|| 
|-
| Эйе |||| 1323—1319 до н. э.|| 
|-
| Хоремхеб |||| 1319—1292 до н. э.|| 
|}

  XIX династия 
 1314—1200 гг. до н. э. (ок. 115 лет) — по Э. Бикерману.
 1292—1186/1185 гг. до н. э. (ок. 105 лет) — по Ю. фон Бекерату.
 1292—1191 гг. до н. э. (ок. 100 лет') — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону.

 Эллинистический период 

 Македонская династия (Аргеады) 
 Александр III Великий (332—323 до н. э.)
 Филипп III Арридей (323—317 до н. э.)
 Александр IV Македонский (317—310 до н. э.)

 Династия Птолемеев (Лагиды) 
 Птолемей I Сотер Лагид (306—283 до н. э.)
 Птолемей II Филадельф (283—246 до н. э.)
 Птолемей III Евергет (246—222 до н. э.)
 Птолемей IV Филопатор (221—205 до н. э.)
 Птолемей V Эпифан (205—180 до н. э.)
 Птолемей VI Филометор (180—145 до н. э.)
 Птолемей VII Неос Филопатор (170—164 до н. э.)
 Птолемей VIII Евергет Фискон (145 г. до н. э.)
 Птолемей VII (145—116 до н. э.)
 Птолемей IX Сотер Латир (116—108 до н. э.)
 Птолемей Х Александр I (108—89 до н. э.)
 Птолемей IX Сотер Латир (89—81 до н. э.)
 Птолемей XI Александр II (80 г. до н. э.)
 Птолемей XII Неос Дионис Филопатор Авлет (80—58 гг. до н. э.)
 Береника IV (58—56 гг. до н. э.)
 Архелай (56 до н. э.)
 Птолемей XII Неос Дионис (56—51 до н. э.)
 Птолемей XIII Дионис (51—47 до н. э.)
 Клеопатра VII Филопатор (47—30 до н. э.)
 Птолемей XIV Неотерос (47—44 до н. э.)
 Птолемей XV Цезарион (44—30 до н. э.)

 Узурпаторы 
 Хоруннефер (205—199 до н. э.)
 Анкхвеннефер (199—186 до н. э.)
 Харсиес () (132—130 до н. э.)

 См. также 
 Список «Великих жён» фараонов
 Список правителей Куша
 Список префектов римского Египта

 Примечания 
Сноски

Источники

 Литература 
 
 
 Эрлихман В. В. Правители мира: Хронол.-генеал. таблицы по всемирной истории: В 4 т. / Авт.-сост. В. В. Эрлихман. — Т. 1: Древний Восток и Античность. Византия и Закавказье. Россия, СССР, СНГ. Восточная Европа. — М., 2002.
 
 Hornung E., Krauss R., Warburton D. A.'' Ancient Egyptian Chronology. — Leiden-Boston-Köln: «Brill», 2006. — 517 p. — ISBN 90-04-11385-1

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 

Египет

Фараон